2 miejscowości w Polsce: 
 Kąkolewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń 
 Kąkolewice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno